Осе́нняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах в ряде государств.

Беларусь 

 Осенняя улица — улица в Минске

Казахстан 

 Осенняя улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 Осенняя улица — улица в Анапе Краснодарского края
 Осенняя улица — улица в Апрелевке Московской области
 Осенняя улица — улица в Астрахани
 Осенняя улица — улица в Ачинске Красноярского края
 Осенняя улица — улица в Берёзовском Свердловской области
 Осенняя улица — улица в Биробиджане
 Осенняя улица — улица в селе Булгакове Уфимского района республики Башкортостан
 Осенняя улица — улица в Волгограде
 Осенняя улица — улица в Гатчине Ленинградской области
 Осенняя улица — улица в Домодедове Московской области
 Осенняя улица — улица в Ессентуках Ставропольского края
 Осенняя улица — улица в посёлке Заветном Армавира Краснодарского края
 Осенняя улица — улица в Иванове
 В посёлке Нагорный Советского района Казани:
 Большая Осенняя улица
 Малая Осенняя улица
 1-я Поперечно-Осенняя улица
 2-я Поперечно-Осенняя улица
 3-я Поперечно-Осенняя улица
 Осенняя улица — улица в Калининграде
 Осенняя улица — улица в Калуге
 Осенняя улица — улица в Кашире Московской области
 Осенняя улица — улица в Кемерове
 Осенняя улица — улица в Кирове
 Осенняя улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Осенняя улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Осенняя улица — улица в Костроме
 Осенняя улица — улица в Красногорске Московской области
 Осенняя улица — улица в Краснодаре
 Осенняя улица — улица в Красноярске
 Осенняя улица — улица в Курске
 Осенняя улица — улица в Кызыле республики Тыва
 Осенняя улица — улица в посёлке городского типа Мазульском Ачинска Красноярского края
 Осенняя улица — улица в Малоярославце Калужской области
 Осенняя улица — улица в Междуреченске Кемеровской области
 Осенняя улица — улица в Можайске Московской области
 Осенняя улица — улица в Москве
 Осенняя улица — улица в Находке Приморского края
 Осенняя улица — улица в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Осенняя улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Осенняя улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Осенняя улица — улица в Новокуйбышевске Самарской области
 Осенняя улица — улица в Новосибирске
 В Омске:
 1-я Осенняя улица
 2-я Осенняя улица
 3-я Осенняя улица
 Осенняя улица — улица в Орске Оренбургской области
 Осенняя улица — улица в Пензе
 Осенняя улица — улица в посёлке Первое Мая Воронежа
 Осенняя улица — улица в Подольске Московской области
 Осенняя улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Осенняя улица — улица в Пушкине Московской области
 Осенняя улица — улица в Ростове-на-Дону
 Осенняя улица — улица в Саратове
 Осенняя улица — улица в Серпухове Московской области
 Осенняя улица — улица в Старом Осколе Белгородской области
 Осенняя улица — улица в Тольятти Самарской области
 Осенняя улица — улица в Томске
 Осенняя улица — улица в Тюмени
 Осенняя улица — улица в посёлке городского типа Удельная Раменского района Московской области
 Осенняя улица — улица в Улан-Удэ
 Осенняя улица — улица в Хабаровске
 Осенняя улица — улица в Ханты-Мансийске
 Осенняя улица — улица в Челябинске
 Осенняя улица — улица в Череповце Вологодской области
 Осенняя улица — улица в Энгельсе Саратовской области
 Осенняя улица — улица в Ярославле
 Осенняя улица — улица в деревне Ясной Поляне Вологодской области

Украина 

 Осенняя улица — улица в Горловке Донецкой области
 В Днепропетровске:
 Осенняя улица (Индустриальный район)
 Осенняя улица (Ленинский район)
 Осенняя улица — улица в Запорожье
 Осенняя улица — улица в Золотоноше Черкасской области
 Осенняя улица — улица в Киеве
 Осенняя улица — улица в посёлке городского типа Кореизе Ялтинского городского совета автономной республики Крым
 Осенняя улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Осенняя улица — улица в Одессе
 Осенняя улица — улица в Подгородном Днепропетровской области
 Осенняя улица — улица в Полтаве
 Осенняя улица — улица в Симферополе
 Осенняя улица — улица в Сумах
 Осенняя улица — улица в Счастье Луганской области
 Осенняя улица — улица в Черновцах

См. также 

 Осенний бульвар
 Осенний переулок
 Осенний проезд